De Scottish Cup is het belangrijkste voetbalbekertoernooi van Schotland dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). De finale is de traditionele afsluiter van het seizoen.

De deelnemers zijn:
 de voetbalclubs uit het Schotse betaald voetbal
 de teams die zijn aangesloten bij de schotse voetbalbond
 de amateurverenigingen die de hoogste amateurcompetitie van South of Scotland Football League en East of Scotland Football League hebben gewonnen.

De finale van het toernooi wordt sinds 1921 traditiegetrouw in Hampden Park afgewerkt. In het verleden zijn ook andere stadions gebruikt voor de finale als Hampden Park op dat moment niet kon.

De bekerwinnaar plaatst zich voor de UEFA Europa League.

Geen finale
In 1909 was de eerste keer dat er geen eindstrijd werd gehouden. Door ongeregeldheden tussen de supporters van Celtic FC en Rangers FC werd het bekertoernooi afgeblazen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en het jaar erna (1915–1919) en tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940–1946) werden er ook geen bekertoernooien gehouden.

Finales 

 * Rangers (1879) en Vale of Leven (1884) verschenen niet aan de aftrap.

Prestaties per club 
 1874-2022

Nationale voetbalbeker in Europa
Voetbalwedstrijd in Schotland